Улів () — Назва населеного пункту в Польщі.

Топоніми 
 Улів — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває тепер у Польщі, розташоване в Люблінському воєводстві Томашівського повіту, ґміни Томашів.

Примітки